Суперкубок Австрии по футболу 2003 — 18-й розыгрыш Суперкубка Австрии. Матч состоялся 12 июля 2003 на стадионе «Франц Хорр» между чемпионом и обладателем кубка клубом «Аустрия (Вена)» и финалистом кубка Австрии клубом «Кернтен». «Аустрия» выиграла матч со счётом 2:1 и стала пятикратным обладателем Суперкубка Австрии.

Матч

Подробности

Ссылки 
 Матч на worldfootball.net
 Матч на transfermarkt.com

2003
Австрия
Суперкубок Австрии 2003
Суперкубок Австрии 2003
Июль 2003 года
События 12 июля
Спортивные соревнования в Вене
Спорт в Австрии в 2003 году